Jméno a příjmení Václav Dušek má více nositelů:

 Václav Dušek (* 1944) – český prozaik a scenárista
 Václav Dušek (herec) (* 1943) – český herec (Východočeské divadlo Pardubice)
 Václav Dušek (politik) (1841–1884) – rakouský politik české národnosti z Čech
 Václav Dušek (katolický kněz) (1721–1792) – český katolický kněz a kronikář Bozkova